Годао 319 (, ) — китайская дорога государственного значения, которая начинается в городе субпровинциального значения Сямынь (провинция Фуцзянь) и заканчивается в городе субпровинциального значения Чэнду (Сычуань).

Дорога проходит через провинции Фуцзянь, Цзянси, Хунань, Сычуань, а также город центрального подчинения Чунцин. В районе уезда Лэчжи Годао 319 соединяется с Годао 318 и доходит до Чэнду.

Общая протяженность дороги составляет 2984 км.

Маршрут

См. также 

 Китайские национальные дороги
 Международная азиатская сеть.

Примечания

Ссылки 
 Автостоп в Китае
 Статья в Байдупедии

Дороги Китая
Транспорт провинции Фуцзянь
Транспорт провинции Цзянси
Транспорт провинции Хунань
Транспорт провинции Сычуань
Транспорт Чунцина